«Вараждин» () — хорватский футбольный клуб из одноименного города, в жупании Вараждинска, существовавший в 1931—2015 годах. Домашние матчи проводил на стадионе «Анжелко Херявец», вмещающем 10 800 зрителей. Группа болельщиков известна как «белые камни».

История 
Клуб был основан 3 июня 1931 года под именем «Slavija» и существовал до 1941 года. Во время Второй мировой войны клуб временно прекратил своё существование и был реорганизован под названием «Tekstilac» в 1945 году. Название «Вартекс» клуб получил в 1958 году на основе компании текстиля и одежды, которая была основным спонсором.

Первый успех клуб получил в 1938 год, когда получил право на участие в высшем дивизионе чемпионата Королевства Югославии. Крупнейшим успехом в Социалистической Югославии было попадание в финал кубка Югославии в 1961 году, где «Вартекс» проиграл «Вардару» Скопье из Македонии.

«Вартекс» был членом Хорватской Национальной Лиги с момента её основания, то есть с 1991 года, до сезона-2011/12 включительно (в 2010 году переименован в «Вараждин»), когда вследствие двух неявок на игры было приостановлено членство клуба в Хорватском футбольном союзе, а команда была спущена в 7-ю лигу, однако в 2013 году переведена в 3-ю лигу.

В 2015 году клуб был подвергнут банкротству, а его место занял клуб , созданный в 2012 году. По итогам сезона-2016/17 «Вараждин» вышел во Вторую лигу, а в сезоне-2018/19 занял 1-е место во Второй лиге и вышел в Первую лигу (высший дивизион).

В 2011 году сторонниками «Вартекса», недовольными ситуацией в клубе с отстранением от соревнований и сменой названия, была основана любительская команда «Вартекс».

Достижения 
 Чемпионат Хорватии
 Третье место (3): 1995/96, 2002/03, 2005/06
 Кубок Хорватии
 Финалист (6): 1995/96, 1997/98, 2001/02, 2003/04, 2005/06, 2010/11

«Вараждин» в еврокубках

Известные игроки 

  Дражен Ладич
  Давор Вугринец
  Никола Покривач
  Леон Бенко
  Ивица Крижанац
  Даниел Хрман
  Кристиян Ипша
  Марко Топич
  Сандро Блоудек
  Златко Далич

Известные тренеры 
  Мирослав Блажевич
  Златко Далич

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль на сайте FootballFacts.ru (включая )
 Профиль на сайте Wildstat.ru

Футбольные клубы Хорватии
Спорт в Вараждине